Benedetto Accolti el vell " (Arezzo, 1415-Florència, 1466), jurista i historiador 
 Benedetto Accolti el jove (Arezzo 29 d'octubre de 1497-Florència, 1549), cardenal 
 Francesco Accolti l'aretí, patrici d'Arezzo, armat cavaller pel Papa el 1464 
 Francesco Accolti anomenat l'aretí (? -1523), patrici d'Arezzo i bisbe d'Ancona (1514-23)
 Bernat Accolti conegut com l'únic Aretí (Arezzo, 1458-Roma, 1535), eclesiàstic italià, duc i vicari pontifici de Nepi 
 Pietro Accolti conegut com ''el Cardenal d'Ancona (Florència, 1455-Roma, 1532), eclesiàstic italià, lector de dret canònic a la universitat de Pisa i a la de Bolonya, Auditor del tribunal de la Rota (1484), secretari apostòlic (1503), bisbe d'Ancona i Numama